Вьюнки́ или Вью́нка — топоним.

В некоторых случаях имеет место спонтанная подмена одного варианта другим.

Населённые пункты 
 Вьюнка (Брянская область) — хутор в Клинцовском районе Брянской области.
 Вьюнки — село в Наровчатском районе Пензенской области.
 Вьюнки — село в Пулинском районе Житомирской области Украины.
 Вьюнки — село в Новоукраинском районе Кировоградской области Украины.

Реки 
 Вьюнка (река) — река в Московской области.

Прочее 
 Вьюнки (санаторий) — расположен в посёлке близ хутора Вьюнка Клинцовского района Брянской области, на территории бывшей усадьбы фабриканта Д. Сапожкова.

См. также 
 Вьюн (значения)
 Вьюнок (значения)